Knieß ist der Familienname folgender Personen:

 Baptist Knieß (1885–1956), deutscher Heeresoffizier
 Günter Rudolf Knieß (* 1951), deutscher Botschafter

Siehe auch:
 Knies
 Gnies